11-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 1968 года проходил в Италии на острове Сицилия в городах Катания, Рагуза, Палермо и Мессина с 5 по 15 июля. В финальной стадии приняли участие 13 национальных сборных. На первом этапе 12 команд в 3-х группах определили шестёрку участников второго этапа, где к ним добавились хозяйки турнира баскетболистки сборной Италии. На втором этапе 7 сборных команд в групповом турнире разыграли медали чемпионата. Чемпионками Европы в 9-й раз стали баскетболистки сборной СССР. Впервые призером чемпионата Европы стала сборная Югославии, завоевавшая серебряные медали.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа С

Финальный раунд

Квалификационный раунд за 8-е — 13-е места

Итоговое положение

Составы команд

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1968 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1968 на сайте www.todor66.com

1968
1968 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1968 году